№ 1:

Под № 1 в Российском императорском флоте были построены и несли службу несколько судов:
 № 1 — парусный фрегат Каспийской флотилии Российской империи 1779 года постройки.
 № 1 — требака Балтийского флота.
 № 1 — парусная гребная шхуна Черноморского флота, участник войны с Францией 1798—1800 годов.
 № 1 — парусная шхуна Беломорской флотилии 1826 года постройки.
 № 1 — гребная канонерская лодка Варшавской флотилии России.
 № 1 — железный катер Варшавской флотилии России.
 № 1 — краер Балтийского флота России.
 № 1 — прам Балтийского флота России, носивший также наименование «Arcke des Verbondes».
 № 1 — прам Азовской флотилии России,  года переименованный в «Гектор».
 № 1 — лансон Черноморского флота России.

Прочие значение:
 «No. 1» — дебютный студийный альбом немецкой поп-группы Silent Circle, выпущенный в июле 1986 года.

См. также